Јарослав се може односити на:

 Јарослав (име), словенско мушко име
 Јарослав Мудри, руски кнез
 Јарослављ, град у Русији
 Јарослав (Пољска), град у Пољској
 Јарослав (Пардубице), насељено место у Чешкој, у округу Пардубице